Mehama steht für:

 Mehama, Dorf in der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare, Estland
 Mehama (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Marion County, Oregon, Vereinigte Staaten
 Mehama (König), König der Alchon-Hunnendynastie